Декантер ():
 Декантер — графин для сливания и подачи вина.
 Декантер — центрифуга.